Mike Mitchell, Michael Mitchell
 Mike Mitchell (1956–2011) – amerykański koszykarz
 Mike Mitchell (ur. 1967) – amerykański koszykarz
 Mike Mitchell (ur. 1970) – amerykański reżyser
 Michael Mitchell (ur. 1983) – amerykański aktor
 Mike Mitchell (1944–2021) – amerykański gitarzysta i wokalista, członek zespołu The Kingsmen

Przypisy